Biljke
 Kravljak (biljni rod), rods biljaka iz porodice glavočika
Zemljopis (Hrvatska):
 Kravljak (Đulovac), naselje u općini Đulovac
 Kravljak (Samobor), gradsko naselje Samobora
 Kravljak (Bilogora), 236 m visok vrh Bilogore